

Geografia 
Regno Unito
 Burnham-on-Crouch – parrocchia civile della contea dell'Essex, Inghilterra
 Crouch – fiume che scorre interamente attraverso l'Essex
 Crouch End – quartiere di Haringey, borgo di Londra

Stati Uniti d'America
 Crouch – città della Contea di Boise, Idaho

Persone 
 Andraé Crouch – compositore, cantautore e produttore discografico statunitense
 Blake Crouch – scrittore statunitense
 Colin Crouch – sociologo e politologo britannico
 Eric Crouch – ex giocatore di football americano statunitense
 Nathaniel Crouch – scrittore, editore e libraio inglese
 Peter Crouch – calciatore britannico
 Roger Crouch – astronauta statunitense

Altro 
 18973 Crouch – asteroide della fascia principale
 Barty Crouch e Barty Crouch Jr.  – personaggi della saga di Harry Potter